Un rhizome, en botanique est une tige souterraine ;
 Un rhizome est aussi un concept philosophique proposé par Gilles Deleuze et Félix Guattari : voir le texte « Rhizome » publié en 1976 aux Éditions de Minuit, et plus généralement l'ouvrage Mille Plateaux.